Грбавци могу да буду:

 Грбавци (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Грбавци (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Грбавци Горњи, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Грбавци Доњи, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ